Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1974 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1973 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Evonne Goolagong bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kerry Melville et Julie Heldman.

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Chris Evert||align=center|Finale|| Evonne Goolagong (2)
|-
|2||style=background-color:#CCCCFF| Evonne Goolagong||align=center|Victoire'''|| Chris Evert (1)
|-
|3|| Kerry Melville||align=center|1/2 finale|| Evonne Goolagong (2)
|-
|4|| Julie Heldman||align=center|1/2 finale|| Chris Evert (1)
|-
|5|| Lesley Hunt||align=center|1/4 de finale|| Julie Heldman (4)
|-
|6|| Kerry Harris||align=center||| Jenny Dimond
|-
|7|| Pam Teeguarden||align=center||| Karen Krantzcke
|-
|8|| Kazuko Sawamatsu||align=center||| Janet Newberry
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1974
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1973
Tennis en Australie en 1974
Tennis en décembre 1973
Tennis en janvier 1974